Cinema e televisão
 The Fall (2006) — filme estadunidense de 2006
 Fall (2022) — filme britânico-estadunidense
 The Fall (livro) — do norte-americano Robert Muchamore
 The Fall (série de televisão) — anglo-irlandesa de 2013

Música 
 The Fall (banda), britânica de post-punk
 The Fall (álbum de Norah Jones)
 The Fall (álbum de Gorillaz) 

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de televisão